Bruney ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Bruney (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Maya Bruney (* 1998), britische Sprinterin